Publius Sempronius Sophus ist der Name folgender Personen:

* Publius Sempronius Sophus (Konsul 304 v. Chr.), römischer Politiker, Zensor 300 v. Chr.
 Publius Sempronius Sophus (Konsul 268 v. Chr.), römischer Politiker, Zensor 252 v. Chr.